Henry Lascelles, II conte di Harewood – nobile e politico inglese
 Henry Lascelles, III conte di Harewood – politico britannico
 Henry Lascelles, IV conte di Harewood – nobile britannico
 Henry Lascelles, V conte di Harewood – ufficiale inglese
 Henry Lascelles, VI conte di Harewood – nobile e ufficiale inglese